Goldberg-variációk, Goldberg-változatok, Johann Sebastian Bach zeneműve
 Goldberg-variációk, Tábori György színműve
 Goldberg variációk (1992), Grunwalsky Ferenc filmje
 Goldberg variációk Gaudira (1996-2000), Gulyás János filmje